Альфонс (англ. Alfonso, Alphonso, исп. Alfonso, итал. Alfonso, Alphonse, нем. Alfons, порт. Afonso, Affonso, фр. Alphonse)

 Альфонсо II Астурийский — король Астурии в 791—842 годах
 Альфонсо II (король Арагона) — король Арагона 1162—1196 годах
 Альфонс II (граф Прованса) — граф Прованса с 1196—1209 годах
 Афонсу II — король Португалии в 1212—1223 годах
 Альфонсо II Неаполитанский — король Неаполя в 1494—1495 годах